

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Auburn – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Lee
 Auburn – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Auburn – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Auburn – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Barrow
 Auburn – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Auburn – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Auburn – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Auburn – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Auburn – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Logan
 Auburn – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Auburn – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Auburn – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Auburn – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
 Auburn – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Auburn – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Auburn – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Auburn – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Auburn – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ritchie
 Auburn – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
 Auburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac
 Auburn – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Auburn (ang. Auburn Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Auburn (ang. Auburn Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Rockingham
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Geauga
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Auburn (ang. Auburn Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Auburn (ang. Auburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Auburn (ang. Auburn Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac

Miejscowości w Australii 
 Auburn (ang. Auburn Council) – obszar samorządu lokalnego w stanie Nowa Południowa Walia, na terenie aglomeracji Sydney
 Auburn – miasto w stanie Australia Południowa

Pozostałe 
 Auburn – marka samochodu
 Auburn Williams – piosenkarka amerykańska

Zobacz też 
 Pierwsza bitwa pod Auburn – bitwa podczas wojny secesyjnej (13 października 1863) na terenie hrabstwa Fauquier w stanie Wirginia
 Druga bitwa pod Auburn – bitwa podczas wojny secesyjnej (14 października 1863) na terenie hrabstwa Fauquier w stanie Wirginia